EJF ist eine Abkürzung für:
 Europäische Journalisten-Föderation
 Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk 

Abkürzung